Андрей Алексеевич Устинов (20 декабря 1959) — советский и российский музыковед, журналист, музыкальный критик, издатель. Художественный руководитель и продюсер ряда проектов в области культуры, главный редактор национальной газеты «Музыкальное обозрение».

Биография 
Родился 20 декабря 1959 года. В детские годы занимался под руководством Георгия Струве в хоровой студии «Пионерия». Продолжил образование у Игоря Агафонникова на дирижёрско-хоровом отделении Музыкального училища при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, которое окончил в 1982 году.

C 1984 начал работу в журнале «Музыка в школе». Писал статьи для газет «Советская культура», «Московская правда», «Вечерняя Москва», журналов «Советская музыка», «Музыкальная жизнь». Получил дополнительное журналистское образование в Московском полиграфическом институте, который окончил в 1991 году.

В 1989 году приглашен Тихоном Хренниковым в коллектив созданной при Союзе Композиторов СССР «Музыкальной газеты», годом позже сменившей название на «Музыкальное обозрение». С 1991 года Устинов становится главным редактором издания.

К 2018 году под руководством Устинова вышло более 400 номеров газеты, подготовлено 40 специальных выпусков, посвящённых музыкальной культуре отдельных регионов и городов России. Отдельными издательскими проектами выпущены книги «Витольд Лютославский» Ирины Никольской (1995), «Лев Наумов. Под знаком Нейгауза. Беседы с К. Замоториной» (2002), сборники «Музыкальные конкурсы России» (2003, 2006, 2009).

В 1994 и 1998 годах на телеканале ВГТРК «Культура» вёл телевизионный дневник Международного конкурса имени П. И. Чайковского. Участвовал в программах канала «Время музыки», «Апокриф», "Пресс-клуб"в качестве эксперта.

С 1996 по 1997 годах руководил на «Радио России» программой «Музыкальные орбиты». На радио «Орфей» с 2008 по 2012 года выпускал еженедельную передачу «С красной строки».

В 1996 году принят в Союз журналистов России, а в 1998 году — в Союз композиторов России.

В 2007 году Устинов провёл несколько выставок своих работ в различных жанрах современного искусства в городах России, а также в Кухмо (Финляндия), и выпустил в 2009 году альбом-каталог. Одной из акций этих выставок, получившей скандальную известность, стало сожжение рояля.

Как продюсер и художественный руководитель с конца 1990-х годов организовал несколько музыкальных конкурсов:

 «Дни газеты „Музыкальное обозрение“ (Новосибирск, Тамбов, Саратов, Казань, Нижний Новгород, Красноярск, Якутск, Самара, Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Хабаровск, Магнитогорск);
 „Музыкальное обозрение — 2004“ к 15-летию газеты (90 концертов в 40 городах России);
 „Музыкальное обозрение“ — XX» в 2009 к 20-летию газеты (свыше 70 концертов в 34 городах России);
 «Мир музыки Всеволода Мейерхольда» (Пенза,1999);
 «С Музыкой в XXI век» (Якутск, 2001);
 Международный фестиваль камерного искусства (Костомукша, Карелия, 2001);
 Международный конкурс пианистов-исполнителей русской музыки им. Балакирева (Краснодар, 2004, 2006);
 Фестиваль камерной музыки (Иваново, 2005);
 Всероссийский конкурс дирижеров академических хоров (Салават, 2004, 2006);
 Международный Гаврилинский музыкальный фестиваль (Вологда, 2008);
 Музыкальный фестиваль «Кружева» (Вологда, 2010, 2011, 2013);
 Фестивали «Опус» 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.

Работал в жюри 40 всероссийских и международных конкурсов по различным специальностям, входил в оргкомитеты всероссийских и международных конкурсов, в том числе в 1998 и 2002 годах — Международного конкурса имени П. И. Чайковского, в 1997 и 2002 годах — Международного конкурса имени Рахманинова, в 2000, 2004, 2006 и 2008 — Международный конкурс юных пианистов имени Фридерика Шопена, в 2010 и 2011 годах — Всероссийского музыкального конкурса.

Преподавательская деятельность Андрея Устинова включает курс «Основы музыкальной журналистики» в различных вузах России, лекции по музыкальной журналистике, мастер-классы для руководителей музыкальных организаций, студентов и преподавателей музыкальных учебных заведений.

Является членом Экспертных советов Министерства культуры РФ. С 1998 по 2003 годы был экспертом программы «Культура» Института «Открытое общество» Джорджа Сороса. В 2000 году создал и возглавил Ассоциацию музыкальных конкурсов России.

Награды и звания

Государственные награды 
 2001 — Знак «За достижения в культуре» Министерства культуры РФ.
 2002 — Заслуженный деятель искусств России.
 2002 — Знак отличия Республики Саха (Якутия) «За вклад в укрепление государственности, межнационального мира и согласия».
 2004 — Золотой Крест Заслуги (Польша).
 2007 — Знак отличия Республики Саха (Якутия) «Гражданская доблесть».
 2013 — Грант Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства.

Общественные награды 
 Лауреат Фонда Ирины Архиповой «Лучшие деятели музыкально-театрального искусства за 2005 год».
 Почетная грамота Союза журналистов России (2009).
 Диплом «За создание уникального профессионального издания» Союза журналистов Москвы (2009).
 Почетный деятель Союза композиторов России (2009).
 Лауреат Премии Союза композиторов России им. Д. Д. Шостаковича (2014).
 Диплом Союза Журналистов Москвы (2014).

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте газеты «Музыкальное обозрение»

Члены Союза журналистов России
Члены Союза композиторов России